Юрий Ярославич:

 Юрий Ярославич (уп. 1102) — внук Ярополка Изяславича волынского и туровского, известен по единственному упоминанию у В. Н. Татищева.
 Юрий Ярославич (князь муромский) (ум. 1143)
 Юрий Ярославич (князь туровский) (ум. 1168)
 Юрий Ярославич (князь муромский, XIV век) — муромский князь в 1345—1354